Песента Alaska's Flag е химн на щата Аляска. Текстът е написан от Мери Дрейк (във втората версия от Карол Бийри Дейвис), а музиката е на Елинър Дюзенбъри.

Eight stars of gold on a field of blue—
Alaska's flag. May it mean to you
The blue of the sea, the evening sky,
The mountain lakes, and the flow'rs nearby;
The gold of the early sourdough dreams,
The precious gold of the hills and streams;
The brilliant stars in the northern sky,
The Bear the Dipper and,
shining high, the great North Star with its steady light,
Over land and sea a beacon bright.
Alaska's flag—to Alaskans dear,
The simple flag of a last frontier.

A Native lad chose the Dipper's stars
For Alaska's flag that there be no bars
Among our culture. Let it be known
Through years the Native's past has grown
To share life's treasures, hand in hand,
to keep Alaska our Great-Land;
We love the northern midnight sky,
the mountains, lakes and streams nearby.
The great North Star with its steady light
will guide all cultures, clear and bright,
with nature's flag to Alaskan's dear,
the simple flag of the last frontier.

Култура на Аляска
Аляска